Charles Pinckney ist der Name folgender Personen:

* Charles Pinckney (Jurist) (1699–1758), US-amerikanischer Politiker und Richter
 Charles Pinckney (Politiker, 1731) (1731–1782), US-amerikanischer Politiker
 Charles Pinckney (Politiker, 1757) (1757–1824), US-amerikanischer Politiker, Gouverneur von South Carolina